Санта Лидија има више значења:

 Санта Лидија (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Лидија, Агрикола (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Лидија (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Лидија (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Лидија (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Лидија (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Лидија (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Лидија (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику